Am Wald ist der Name folgender Orte:

 Am Wald (Taufkirchen), Gemeindeteil von Taufkirchen, Landkreis München, Oberbayern
 Am Wald (Oppenau), Wohnplatz von Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg